Mutnedżmet, także Mutnedżemet, Mutnodżmet – starożytne egipskie imię, oznaczające Bogini-Mut-jest-słodka.

Królowe 
 Mutnedżmet – królowa egipska, żona faraona Horemheba z czasów XVIII dynastii
 Mutnedżmet – królowa egipska, żona faraona Psusennesa I z czasów XXI dynastii